Durieua graeca är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Durieua graeca ingår i släktet Durieua och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
graeca